La Coupe Davis 1926 est remportée par les États-Unis sur la France.

Tableau final 

1926
Tennis en 1926